Rzut dyskiem mężczyzn – jedna z konkurencji lekkoatletycznych rozegranych podczas igrzysk olimpijskich w Londynie.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego z 2008 roku był Estończyk Gerd Kanter. Ustalone przez IAAF minima kwalifikacyjne do igrzysk wynosiły 65,00 (minimum A) oraz 63,00 (minimum B).

Eliminacje odbyły się 6 sierpnia, zaś finał dzień później.

Terminarz 
Czas w Londynie (UTC+1:00)

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, igrzysk olimpijskich, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2012 przed rozpoczęciem zawodów.

Rezultaty

Eliminacje 
Zawodnicy rywalizowali w dwóch grupach: A i B. Aby awansować do finału z wynikiem należało rzucić co najmniej 65,00 (Q).

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rzut dyskiem mężczyzn